Johnsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Johnsville (Arkansas)
 Johnsville (Kalifornien)
 Johnsville (Kentucky)
 Johnsville (Maryland)
 Johnsville (Ohio)